Połchowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Połchowo (Kamień Pomorski) (dt. Polchow), Dorf der Gmina Kamień Pomorski im Powiat Kamieński der Woiwodschaft Westpommern
 Połchowo (Puck) (dt. Polchau), Dorf der Gmina Puck in der Woiwodschaft Pommern
 Połchowo (Węgorzyno) (dt. Polchow), Dorf der Gmina Węgorzyno im Powiat Łobeski der Woiwodschaft Westpommern